Франсьєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Франсьєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма